De Snip (molen), windmolen in Friesland, nabij Workum
 De Snip (plaats), plaats in Noord-Holland
De Snip (Nieuwe Niedorp) schoolgebouw in Nieuwe Niedorp
De Snip (natuurgebied), natuurgebied in Noord-Holland
 Fokker PH-AIS, De Snip, het vliegtuig dat de eerste trans-Atlantische vlucht van Schiphol naar Curaçao maakte